Mariana González puede referirse a:
Mariana González Oliva (1976-), una jugadora de hockey sobre césped argentina.
Mariana González (esgrimista) (1979-), una esgrimidora venezolana.